Баядер(к)а — багатозначний термін.

 Девадасі (баядерка) — професійна танцівниця в Індії (при храмах, на святах).
 Баядера — оперета Імре Кальмана.
 Баядерка — балет Людвіга Федоровича Мінкуса.
 Баядера — українська алкогольна компанія та холдинг, що управляє активами компанії «Баядера».